Đuro Đaković ist der Name folgender Personen:

* Đuro Đaković (Politiker) (1886–1929), jugoslawischer Politiker (BdKJ)

Đuro Đaković bezeichnet:
 Đuro Đaković (Unternehmen), kroatisches Industrieunternehmen